Mercedario el término puede hacer referencia a:

 mercedario, religioso de la Orden de la Merced
 mercedario, gentilicio de Mercedes localidad uruguaya.
 Cerro Mercedario, en la cordillera de los Andes.